Robert Lacoste (1910-1977) francia labdarúgó és edző
Robert Lacoste (1930) francia nemzetközi labdarúgó-játékvezető